Heinrich Billerbeck ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Billerbeck (Unternehmer), deutscher Unternehmer 
 Heinrich Ludwig Julius Billerbeck (1772–1836), deutscher Theologe, Pädagoge und Philologe 
 Heinrich Wilhelm von Billerbeck (1707–1775), deutscher Oberst